Eduardo Hyde, 1.º Conde de Clarendon (Wiltshire, 18 de fevereiro de 1609 – Ruão, 9 de dezembro de 1674) foi um historiador e político inglês e avô das rainhas Maria II de Inglaterra e Ana da Grã-Bretanha.

Bibliografia  
Biografia de Eduardo Hyde, 1.º Conde de Clarendon (em inglês) na Encyclopædia Britannica
BHG Wormald, Clarendon: Política, História e Religião, 1640-1660 (1951).

Família Hyde
Chanceleres da Universidade de Oxford
Ensaístas da Inglaterra
Historiadores da Inglaterra
Membros da Royal Society
Sepultados na Abadia de Westminster